Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1974, facente parte del Women's International Grand Prix 1974, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Helga Masthoff (quarti di finale)
 Ol'ga Morozova (semifinali)

 Julie Heldman (quarti di finale)
 Martina Navrátilová (finale)
 Pat Walkden Pretorius (semifinali)
 Kazuko Sawamatsu (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1974